Альтернирование:
 Альтернирование — парадигматическое отношение между единицами одного уровня языка, состоящее в их способности заменять друг друга на одном и том же месте в структуре единицы более высокого уровня в определённых синтагматических или парадигматических условиях.
 Симметризация и антисимметризация тензора — операции конструирования тензора того же типа с определённым видом симметрии.
 Правило знаков Декарта — теорема, утверждающая, что число положительных корней многочлена с вещественными коэффициентами равно числу перемен знаков в ряду его коэффициентов или на чётное число меньше этого числа.